Merredinia damsonoides is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Merredinia damsonoides werd in 1983 beschreven door Main.

Nemesiidae